

Patronymie 

 Enrico Mollo (1913-1992), coureur cycliste italien.
 Fabio Mollo (né en 1980), scénariste et réalisateur italien.
 John Mollo (1931-2017), costumier anglais.
 Pierre Mollo, biologiste, enseignant et chercheur français.
 Yohan Mollo (né en 1989), footballeur français.

Toponymie 

 Molló une commune espagnole de la province de Gérone, dernière ville  avant le Col d'Ares
 Prats-de-Mollo-la-Preste une commune française des Pyrénées-Orientales du Haut Vallespir.

Autre 
 La culture mollo, une culture archéologique précolombienne de l'Altiplano bolivien.